Birthe Neumann Frederiksen (født 30. april 1947 i København) er en dansk skuespillerinde. Hun er uddannet fra Statens Teaterskole i 1972 og har medvirket i flere skuespil på Det Kongelige Teater. Hun har ligeledes medvirket i en række danske film.
Hun har siden 1974 været gift med skuespilleren Paul Hüttel.

Hun er Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

Filmografi

Spillefilm

Tv-serier

Julekalendere 
 Alletiders jul (1994) − Emma Gad
 Alletiders Nisse (1995) − Gerda Jensen
 Krummernes Jul (1996) − Jullemor
 Julestjerner (2012) − Vera
 Tinkas juleeventyr (2017) − Lasses farmor
Tinka og Kongespillet (2019) - Lasses farmor

Tegnefilm 
 Bernard og Bianca: SOS fra Australien (1990) − Bianca
 Toy Story 2 (1999) − Fru Potato Head
 De Frygtløse: The Muuhvie (2004) − Mrs. Calloway
 Disco ormene (2008) − Mor
 Toy Story 3 (2010) − Fru Potato Head
 Gummi T (2012) − Fru Sørensen

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark
Bodilprisen for bedste kvindelige birolle
Bodilprisen for bedste kvindelige hovedrolle
Robertprisen for årets kvindelige hovedrolle
Robertprisen for årets kvindelige birolle
Riddere af Dannebrog
Personer fra København
Personer i Kraks Blå Bog
Reumertprisen for årets kvindelige birolle
Robert for årets kvindelige birolle - tv-serie
Modtagere af Teaterpokalen